«Nuku-Hiva» puede referirse a:

 Nuku Hiva, isla que forma parte de las Islas Marquesas, de la Polinesia Francesa.
 Nuku-Hiva, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.